JJJ est un sigle qui peut désigner :
 JJJ, une station de radio australienne nationale ;
 Jean-Joseph Julaud (1950-), un écrivain français. ;
 Jing-Jin-Ji, la mégalopole regroupant Pékin (Jing pour Beijing), Tianjin (Jin), ainsi que toute la province du Hebei (Ji) qui les entoure ;
 Jaren Jackson Jr. (1999-), un joueur de basket-ball américain.